Brooks Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brooks Lake (Arkansas)
 Brooks Lake (Florida)
 Brooks Lake (Idaho)
 Brooks Lake (Louisiana)
 Brooks Lake (Benzie County, Michigan)
 Brooks Lake (Lapeer County, Michigan)
 Brooks Lake (Leelanau County, Michigan)
 Brooks Lake (Newaygo County, Michigan)
 Brooks Lake (Minnesota)
 Brooks Lake (New Mexico)
 Brooks Lake (Orange County, New York)
 Brooks Lake (Richmond County, New York)
 Brooks Lake (Fort Bend County, Texas)
 Brooks Lake (Titus County, Texas)
 Brooks Lake (Utah)
 Brooks Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Brooks Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Brooks Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Brook Lake